Liste en rapport avec la chimie